Місто:
 Березань — Київська область, місто у Броварському районі
Села:
 Березань — Миколаївська область, Очаківський район
 Березань — Одеська область, Біляївський район
Інше:
 Березань — річка у Миколаївській області
 Березань — острів у Чорному морі
 Березань — пасажирська залізнична станція в місті Березань

Див. також 
 Березанка (значення)
 Березанський лиман
 Березан